Fabien est un prénom masculin français issu du latin faba, fabae, féminin (la fève). Il est fêté le .

Ce nom peut aussi faire référence à :

Patronymes 
 Fabiens, famille romaine antique dont Fabius cunctator est membre,
 Fabien (236-250), évêque de Rome puis Pape
 Colonel Fabien, autre nom du résistant français Pierre Georges,
 
 Colonel Fabien, une station de la ligne 2 du métro de Paris,
Michèle Fabien, auteure, adaptatrice, traductrice et dramaturge belge.

Autres sens 
 Fabien, une pièce de théâtre de Marcel Pagnol créée en 1956,
 Société des Fabiens, nom français du mouvement socialiste britannique Fabian Society.

Voir aussi